ARA Santa Cruz puede referirse:
 al ARA Santa Cruz (D-12), destructor de la clase Buenos Aires; o
 al ARA Santa Cruz (S-41), submarino TR-1700.